

Anno 
 713 o 713 a.C.

Codici 
 713 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Thornton, nella Contea di Adams (Colorado), degli Stati Uniti

Matematica 
 713 – numero